Cottbuser Kreis steht für:

 Cottbuser Kreis, Herrschaften Cottbus und Peitz, markbrandenburgischer Kreis in der Niederlausitz, siehe Cottbusischer Kreis
  Landkreis Cottbus

Siehe auch
 Kreis Cottbus-Land